Embers – film del 1916 diretto da Arthur Maude
 Embers – album di Nadia Ali del 2009
 Embers – singolo di James Newman del 2021
 Assassin's Creed: Embers – cortometraggio d'animazione del 2011

Pagine correlate 
Ember